Pall Mall pode se referir a:

 Pall Mall (Londres) - rua na cidade de Westminster, em Londres
 Pall Mall (cigarro) - marca de cigarros produzida pela R. J. Reynolds Tobacco Company

Desambiguação